Стадницкий — фамилия; имеет женскую форму Стадницкая.
 Стадницкие — графский и дворянский род гербов Шренява (Srzeniawa) и Дружина, происходящий из Малой Польши и восходящий к середине XIV века.
 Стадницкий, Георгий Вадимович  (1934—2011) — советский и российский учёный, эколог.
 Стадницкий, Марцин (ок. 1552—1628) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян саноцкий, вахмистр двора русской царицы Марины Мнишек.
 Стадницкий, Николай Григорьевич (1869—1950) — доктор медицинских наук, профессор.
 Стадницкий, Станислав (ок. 1551—1610) — польский магнат и авантюрист, староста сигулдский.
 Стадницкий, Казимир (1808—1886) — польский граф, историк, член Академии знаний в Кракове.

См. также 
 Стадницкое сельское поселение — муниципальное образование в Семилукском районе Воронежской области.